Adão (Guarda), plaats in Portugal
Adão e Eva, film uit 1995 van Joaquim Leitão